Indiaas gevlekt dwerghert
 Klein gevlekt dwerghert